2 miejscowości w Polsce:
 Kosarzyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Kosarzyn (Kozarzyn) – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin